Richard Richards est le nom de :
 Richard N. Richards, astronaute américain
 Richard W. Richards, explorateur et physicien australien